SCMP steht als Abkürzung für:

 Software Configuration Management Plan
 South China Morning Post, Hongkongs größte englischsprachige Tageszeitung bzw. deren Verlag

Abkürzung